

Населені пункти та їхні частини
 Сікуж — село в гміні Хростково Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сікуж — село в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Сікуж — осада в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Сікуж — лісова осада в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки